Hong Kong Jockey Club (香港賽馬會, Гонконгский жокей-клуб) — некоммерческая организация, базирующаяся в Гонконге, оператор скачек, спортивных пари и лотереи, крупнейший налогоплательщик и благотворитель в городе (вся прибыль направляется на социальные проекты), один из крупнейших работодателей Гонконга (около 26 тыс. сотрудников). Основанный в 1884 году, Hong Kong Jockey Club является одной из самых старых организаций города. Штаб-квартира расположена в районе Хэппи-Вэлли. Клуб обеспечивает отдыхом, спортивными, медицинскими, образовательными и другими социальными услугами более 23 тыс. своих членов.

Hong Kong Jockey Club входит в число 15 крупнейших благотворительных организаций в мире (в 2012 году организация пожертвовала 1,7 млрд гонк. долл., в 2014 году — 3,6 млрд гонк. долл.).

В сезоне 2017—2018 годов общий объём ставок на скачках Hong Kong Jockey Club составил HK$124,28 млрд ($16 млрд), чистая прибыль — HK$5,48 млрд, размер уплаченных налогов — более HK$13 млрд, а сумма призовых — HK$1,22 млрд. За текущий сезон ипподром «Сатхинь» посетило 1,438 млн человек, «Хэппи-Вэлли» — 701 тысяча. Ставки делаются не только на ипподромах, но и в отделениях жокей-клуба по всему Гонконгу, а также через Интернет, доля зарубежных ставок составила 13,3 %.

История 

В 1845 году на месте болот началось строительство первого в Гонконге ипподрома, располагавшегося в районе Хэппи-Вэлли (первая скачка была проведена на нём в декабре 1846 года). Гонконгский жокей-клуб был основан в 1884 году для организации скачек и урегулирования правил. Его членами были британцы преимущественно из высших сословий, очень долго даже богатые китайцы не могли попасть в ряды жокей-клуба. В 1907 году был назначен первый секретарь клуба, а также открылся офис клуба в Центральном районе. 
 
26 февраля 1918 года на ипподроме в Хэппи-Вэлли случился крупный пожар, в результате которого погибло около шестисот человек. В 1931 году на ипподроме в Хэппи-Вэлли были построены две первые трёхэтажные трибуны (в 1957 году заменены двумя семиэтажными трибунами, которые были вновь расширены в 1969 году). В 1959 году с разрешения британской королевы Елизаветы II клуб был переименован в Королевский Гонконгский жокей-клуб. В 1971 году он стал профессиональным учреждением, которое организовывало ежегодные скачки и следило за приёмом ставок. В 1973 году в Гонконге стартовали первые ночные гонки. В 1974 году HKJC открыл первые шесть отделений, в которых принимались ставки на скачки, а также начал принимать пари по телефону. В 1975 году стартовала лотерея Mark Six. В 1978 году в округе Сатхинь на Новых Территориях открылся ипподром, вмещавший 35 тыс. зрителей (позже была построена вторая трибуна, увеличившая вместимость ипподрома до 85 тыс. человек, а также 20 современных конюшен, больница и бассейн для лошадей).
 

В 1988 году на ипподроме Сатхинь были проведены первые международные гонки Гонконга. В 1995 году открылся современный комплекс ипподрома Хэппи-Вэлли с семиярусными трибунами, способными вместить 55 тыс. зрителей. В 1996 году на втором этаже нового ипподрома Хэппи-Вэлли открылся музей и архив жокей-клуба (четыре галереи, кинозал и сувенирный магазин). В том же 1996 году, накануне передачи Гонконга под суверенитет Китая, название клуба вернулось к старому образцу (королевский титул был отозван).

В 2002 году Hong Kong Jockey Club убедил правительство принять новый пакет законов об игорном бизнесе, который запретил деятельность в Гонконге нелицензированных букмекеров и ограничил возможность гонконгцам делать ставки на зарубежных игорных площадках. В 2002 – 2003 годах оборот пари на скачках составил 71 млрд гонк. долл. После выплаты дивидендов и налогов доход клуба составил 3,9 млрд гонк. долл. (в этом сезоне жокей-клуб внёс 11,7 % налоговых поступлений Гонконга). Остаток средств был направлен в фонды Hong Kong Jockey Club Charities Trust. В 2003 году клуб начал принимать ставки на футбольные матчи. В 2004 году была закончена реконструкция ипподрома в Сатхине, где появилась первая в мире выдвигающаяся крыша. 

В 2006 году, после нескольких лет снижения оборота, власти приняли ряд законов, которые предоставили Hong Kong Jockey Club больше автономии в области управления. В 2008 году во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр конные соревнования проводились на базе объектов Hong Kong Jockey Club — ипподрома в Сатхине, Спортивного института Гонконга и Jockey Club Beas River Country Club. После этого Hong Kong Jockey Club активно участвовал в проведении Пятых Восточноазиатских игр 2009 года и помогал проектировать и строить объекты для конных соревнований летних Азиатских игр 2010 года.

Скачки и пари 
Hong Kong Jockey Club обладает предоставленной государством монополией на организацию скачек, тотализатора на бега и зарубежные футбольные матчи, а также на лотерею Mark Six.

Скачки проводятся на двух ипподромах высшего класса — Хэппи-Вэлли на острове Гонконг и Сатхинь на Новых Территориях. С 2008 года участие в соревнованиях в качестве наездников стали принимать и женщины. Совокупный доход от скачек в сезоне 2011 — 2012 годов достиг 86,1 млрд гонк. долл., что на 43,4 % выше показателей 2006 года, когда начались реформы. В 2012 году Hong Kong Jockey Club заплатил в бюджет Гонконга 16 млрд гонк. долл. налогов.

Hong Kong Jockey Club имеет более 100 отделений по всей территории Гонконга, в которых принимают ставки на скачки и футбол, а также продают билеты лотереи Mark Six.

Членство 

Членство в клубе очень тяжело получить, фактически оно ограничено деловой и культурной элитой Гонконга (в прошлом Hong Kong Jockey Club был зарезервирован за старыми богатыми династиями, но сейчас растёт число недавно разбогатевших гонконгцев). Подобно другим элитным клубам, членства в HKJC нередко ожидают годами и десятилетиями. Членский взнос составляет 400 тыс. гонк. долл., ежемесячный взнос — 1,8 тыс. гонк. долл. Кроме того, претенденту нужно одобрение как минимум двух из 200 членов, обладающих правом голоса, и поддержка трёх других членов. Корпоративные членские взносы составляют 2 или 4 млн гонк. долл. при таком же ежемесячном взносе. Нередко при приёме в клуб случаются злоупотребления. 

Для членов Hong Kong Jockey Club работают элитные учреждения: клуб-хаусы Хэппи-Вэлли и Сатхинь, загородный клуб Beas River и гольф-центр Garden Farm. Они оборудованы первоклассными ресторанами, залами отдыха, теннисными кортами, бассейнами и спортзалами. По состоянию на начало 2013 года в Hong Kong Jockey Club числилось 13,3 тыс. полноправных членов и 7,2 тыс. членов с ограниченным пакетом услуг (в основном это высокопоставленные менеджеры китайских и международных компаний, работающих в Гонконге).

Социальные проекты 

В 1950-х годах, когда Гонконг восстанавливался после войны и переживал крупную волну иммиграции, в городе остро ощущалась необходимость в благотворительных организациях. В 1955 году Hong Kong Jockey Club активизировал свою благотворительную деятельность, направив доходы на решение социальных проблем. В 1959 году для управления пожертвованиями был сформирован фонд Hong Kong Jockey Club (Charities) Ltd, в 1993 году переименованный в Hong Kong Jockey Club Charities Trust. 

В 1960 году была основана правительственная средняя школа, в 1989 году — Jockey Club Ti-I College. В 2010 году для подготовки своих сотрудников Hong Kong Jockey Club основал профессионально-технический колледж. В 2014 году HKJC Charities Trust пожертвовал на благотворительность и социальные проекты 3,6 млрд гонк. долл. (168 проектов). Благотворительные структуры жокей-клуба специализируются на десяти основных направлениях: искусство и культура; образование; медицина и здравоохранение; уход за стариками; помощь при чрезвычайных ситуациях и бедности; семейные услуги; услуги по реабилитации; охрана окружающей среды; спорт и отдых; развитие молодёжи.

Медицина и здравоохранение 
 Kwun Tong Jockey Club Health Centre
 Sai Ying Pun Jockey Club Polyclinic
 Cheung Sha Wan Jockey Club Clinic
 Shau Kei Wan Jockey Club Clinic
 Wang Tau Hom Jockey Club Clinic
 Tai Po Jockey Club Clinic
 Kennedy Town Jockey Club Clinic
 Yau Ma Tei Jockey Club Specialist Clinic
 Tai O Jockey Club General Out-Patient Clinic
 Shek Wu Hui Jockey Club General Out-Patient Clinic
 T.W.G.H. Jockey Club Rehabilitation Complex
 Hong Kong Jockey Club Sports Medicine and Health Sciences Centre
 CADENZA (центр здравоохранения и социального обслуживания пожилых людей)

Культура и образование 
 Jockey Club Auditorium Гонконгского политехнического университета
 Jockey Club Innovation Tower политехнического университета
 Student Halls of Residence Jockey Club политехнического университета
 Jockey Club Student Village Гонконгского университета
 Медицинский факультет Гонконгского университета
 Hong Kong Jockey Club Enterprise Center Гонконгского университета науки и технологии
 Hong Kong Jockey Club College
 Jockey Club Ti-I College
 Jockey Club Government Secondary School
 Jockey Club Mt. Davis Youth Hostel
 Jockey Club Creative Arts Centre
 Hong Kong Jockey Club Amphitheatre
 Central Police Station Revitalisation Project
 Hong Kong Jockey Club Music and Dance Fund

Социальная среда 
 FAMILY: A Jockey Club Initiative for a Harmonious Society (программа по исследованию проблем семьи, разработке превентивных мер и образовательных программ для их решения)
 READ & WRITE: A Jockey Club Learning Support Network (программа образовательной поддержки детей с диагнозом дислексия)
 P.A.T.H.S. to Adulthood: A Jockey Club Youth Enhancement Scheme (образовательная программа для молодёжи)
 The Hong Kong Jockey Club Scholarship Scheme (программа стипендий для учащихся)
 CARE@hkjc Volunteer Team (волонтёрский проект)
 JC Youth Football Development Programme (программа развития детского футбола)
 Jockey Club School Football Development Scheme
 Tuen Mun Public Riding School
 Pokfulam Public Riding School 
 Lei Yue Mun Public Riding School
 Kau Sai Chau Public Golf Course
 Hong Kong Jockey Club Drug InfoCentre

Окружающая среда 
 Penfold Park
 Открытые вольеры для больших панд в Ocean Park

Социальное предпринимательство 
Hong Kong Jockey Club активно финансирует организации, занимающиеся социальным предпринимательством, а также ежегодные Саммит социальных предпринимателей и Саммит социальных инноваций, проходящие в Гонконге.
 Ассоциация психиатрического восстановления «Новая жизнь»
 Организация Casa Famiglia (трудоустройство, обучение и поддержка людей с умственными ограниченными возможностями)
 Small Action, Big Difference (программа, позволяющая студентам проходить практику в социальных предприятиях с целью получения нужного опыта)
 Power Lunch for NGO Leaders (регулярные встречи лидеров общественных организаций социальной направленности)
 Jockey Club Design Institute for Social Innovation (совместный проект Hong Kong Jockey Club и Гонконгского политехнического университета в области социальных инноваций для городской среды)
 SOCIA (онлайн-база данных по социальным проектам и новостям на китайском и английском языках)
 Good Seed (программа развития социальных инициатив, созданная Jockey Club Design Institute for Social Innovation и Social Innovation and Entrepreneurship Development Fund)
 Project Oasis (программа реабилитации и трудоустройства осуждённых наркоманов)
 Ежегодный Саммит социальных инноваций 10-day Fest
 Ежегодный Саммит социальных предпринимателей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Организации Гонконга
Игорные компании Гонконга
Социальное предпринимательство в Гонконге
Социальные инвесторы (организации)